IMD steht als Abkürzung für:
 Implantable Medical Device, siehe Implantat
 In-Mould Decoration
 India Meteorological Department
 Institut für Mikroelektronik Dresden
 Insulation Monitoring Device, siehe Isolationswächter
 Intermodulation Distortion, siehe Intermodulation
 International Institute for Management Development, private Wirtschaftshochschule in Lausanne, Schweiz
 Internationales Musikinstitut Darmstadt

Imd steht für:
 Imd (Mythologie), eine der neun Ägirstöchter in der nordischen Mythologie

IMD